Der Compaq Grand Slam Cup 1999 war die 2. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers für Frauen in München. Das Turnier fand vom 28. September bis zum 3. Oktober 1999 statt.

Gewonnen hat das Turnier Serena Williams.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 1999
Tennisturnier in München
Olympiahalle München